Blanca Morales (también conocida como Moperna) es un personaje ficticio de la teleserie nocturna de TVN "Un Diablo con Ángel" interpretado por la actriz chilena Elisa Zulueta. El apodo de "Moperna" lo obtiene al combinar las palabras  "Moderna" y "perna"; descripción que se calza a la perfección con la personalidad de Blanca tanto en "Un Diablo con Ángel", como en su serie web homónima.

Papel en la teleserie 
Blanca Morales (35) es una joven atractiva, trabajadora y llena de energía. Es la secretaria personal de Gaspar (Benjamín Vicuña) en la “Inmobiliaria Cúspide”, hace cinco años. Estudió secretariado, y desde entonces ha trabajado en diferentes empresas. Llegó a la inmobiliaria buscando un mejor sueldo y horizontes. Tiene un hijo, Simón (Andrés Commentz) que sufre de diabetes y es su mayor tesoro y preocupación. Tiene doble trabajo con él, ya que el padre de Simón, Rony, desapareció poco después de que el niño naciera. Para Blanca fue un duro golpe y una enorme decepción, ya que Iván había sido su gran amor y planificaron un futuro juntos. Si bien su corazón quedó hecho pedazos, se armó rápidamente para salir adelante con Simón y no traspasar a su hijo estas penas. Sus padres, Sara (Josefina Velasco) y Osvaldo (Gonzálo Robles) , han sido siempre un tremendo apoyo, aunque demandan bastante también: viven como el perro y el gato y Blanca es la que tiene que poner orden. Sin tener demasiada consciencia, Blanca es muy sobreprotectora con Simón, producto de su enfermedad. Ha deambulado por muchos hospitales, viviendo momentos de angustia por sus crisis.

La Mopernidad 
La palabra "Moperna" surge de la mezcla de "moderna" y "perna"; dos conceptos que según la amiga de Blanca, Feña (Catalina Martin), la describen perfectamente. Este "nuevo concepto de mujer" ,como mencionan en el primer episodio de la serie web "Moperna", es una mujer moderna que aún conserva características que le impiden quitarse el estigma de ser "perna".

Una mujer Moperna es independiente, astuta y hábil; pero carece de habilidades sociales o incluso estéticas a la hora de vestir.

Enlaces externos 
 Moperna Serie Web

Mujeres ficticias
Personajes de televisión de Chile